M101 (латиницей) может обозначать:

 M101 — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица
 105-мм гаубица M101 — американская гаубица периода Второй мировой войны

См. также 
 М-101Т — ближнемагистральный пассажирский самолёт разработки ОКБ Мясищева